Osoby o nazwisku Karcher:
 Johann Friedrich Karcher (1650–1726) – niemiecki architekt i projektant ogrodów
 Guido Karcher (1844–1905) – niemiecki admirał

Inne:
 Raab Karcher – firma wchodząca w skład francuskiego koncernu Saint-Gobain

Zobacz też:
 Kärcher